KIA steht für:
 Kachin Independent Army, eine bewaffnete Gruppe in Myanmar
 Kaiapit, Flughafen in der Morobe-Provinz in Papua-Neuguinea (IATA-Code)
 Kilimanjaro International Airport, siehe Flughafen Kilimanjaro
 Killed In Action, siehe Gefallener
 King’s Indian Attack, eine Schacheröffnung, siehe Königsindischer Angriff
 Kooperative Ingenieursausbildung
 Kosovo Intelligence Agency, siehe Nachrichtendienst des Kosovo
 Kreisinspektoranwärter, siehe Anwärter (Beamtenrecht)
 Kuwait Investment Authority, Investmentbehörde Kuwaits

Kia steht für:
 Kia Motors, südkoreanischer Kraftfahrzeughersteller
 Dongfeng Yueda Kia Motors, chinesischer Kraftfahrzeughersteller

Kia ist der Namensbestandteil folgender Personen:
 Hamid Reza Kia (* 2001), iranischer Dreispringer
 Matthew Kia Yen-wen (1925–2017), Erzbischof von Taipeh

kia steht für:
 Kim (Sprache) (ISO-639-3-Code), fast ausgestorbene Adamaua-Sprache im Tschad

Siehe auch:
 Kija
 KYA
 Chia

Abkürzung